Теја и Салена су музички дуо из Аустрије.
Теодора Шпирић, аустријска певачица српског порекла
Салена-Марија Едбауер, аустријска певачица